Pojem lokalizace má řadu významů, které se liší podle kontextu:
 určování polohy – určování lokality (umístění) objektu v prostoru,
 jazyková lokalizace – překládání software (internacionalizace a lokalizace), textu apod. do místního jazyka,
 lokalizace (ekonomie) – nově vytvořený výraz pro označení procesu opačného ke globalizaci, tedy zejména rozbití trhu, ekonomických, politicko-správních a jiných aktivit na menší územní celky.
 lokalizace požáru – fáze při zdolávání požáru, kdy bylo zásahem zamezeno dalšímu šíření požáru. Síly a prostředky zasahujících jednotek jsou již dostatečné pro likvidaci požáru.

Související články 
 lokace, GPS, traceroute 
 alokace trhu